Lechstufe ist der Ortsname von

 Lechstufe 12, Ortsteil der Gemeinde Fuchstal, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Lechstufe 13, Ortsteil der Gemeinde Fuchstal, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern